Le Xinjiang (新疆) est une région autonome de l'extrême ouest de la Chine ;
 Le xian de Xinjiang (新绛) est une subdivision administrative de la province du Shanxi en Chine.